Джон Невилл (, ) — имя:

 Представители английского аристократического рода Невиллов
 Джон де Невилл (ок. 1330 — 17 октября 1388) — английский землевладелец и военачальник, 3-й барон Невилл из Рэби с 1367 года, рыцарь ордена Подвязки с 1369 года. 
 Джон Невилл (до 1387 — 1420) — английский аристократ, лорд Невилл с 1397 года, хранитель Восточной Шотландской марки с 1414 года, старший сын Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленда, от первого брака с Маргарет Стаффорд, родоначальник ветви Невиллов из Уэстморленда.
 сэр Джон Невилл (ум. до 16 марта 1451) — лорд Невилл, рано умерший сын Ральфа Невилла, 2-го графа Уэстморленда.
 Джон Невилл (ок. 1410 — 29 марта 1461) — английский аристократ и военачальник, 1-й барон Невилл с 1459 года.
 Джон Невилл (ок. 1431 — 13 апреля 1471) — английский аристократ, 1-й барон Невилл из Монтегю с 1460, граф Нортумберленд 1464—1470, 1-й маркиз Монтегю с 1471.
 Джон де Невилл (1382 — 10 декабря 1430) — английский аристократ, 6-й барон Латимер из Корби с 1395
 Джон Невилл (17 ноября 1493 — 2 марта 1543) — английский аристократ и придворный, 3-й барон Латимер с 1530.
 Джон Невилл (ок. 1520 — 22 апреля 1577) — английский аристократ, 4-й барон Латимер с 1543.
 Джон Невилл (ок. 1614 — 23 октября 1662) — английский аристократ, 8/10-й барон Абергавенни с 1641.
 Джон Невилл (25 декабря 1789 — 12 апреля 1845) — английский аристократ, 3-й граф Абергавенни, 3-й виконт Невилл и 17/19-й барон Абергавенни с 1843.
 Джон Генри Гай Невилл (8 ноября 1914 — 23 февраля 2000) — английский аристократ, 5-й маркиз Абергавенни, 5-й граф Льюис, 9-й граф Абергавенни и 9-й виконт Невилл с 1954, директор холдинга «Массей-Фергюссон» в 1955—1985, директор Ллойдс банк с 1962—1985, рыцарь ордена Подвязки с 1974, канцлер ордена Подвязки в 1977—1994, рыцарь ордена госпитальеров с 1974.

 Другие
 Джон Невилл (2 мая 1925 — 19 ноября 2011) — английский актёр театра и кино.